Torre de Babel puede referirse a:
 La Torre de Babel, un edificio descrito en el Antiguo Testamento.
 La pintura La torre de Babel de Pieter Brueghel el Viejo.
 La telenovela brasileña Torre de Babel emitida por la cadena Rede Globo en 1998.
 El juego Torre de Babel, de Endre Pap.
 El juego Torre de Babel, de Reiner Knizia.
 [[JLA

En música
 La canción La Torre de Babel del grupo chileno Los Tres.
 La canción Torre de Babel del cantante español David Bisbal con Wisin & Yandel.
 El grupo de pop-rock “a capella” Torre de Babel.
 El LP Torre de Babel''', del rapero madrileño Zénit.